La Fußball-Regionalliga 1963-1964 corrispondeva al 2º livello del campionato tedesco occidentale di calcio. Era composto da 5 campionati suddivisi per aree geografiche: nord con 18 squadre partecipanti, città di Berlino con 10 squadre partecipanti, ovest con 20 squadre partecipanti, sud-ovest con 20 squadre partecipanti e sud con altre 20 squadre partecipanti.

Alla fine dei campionati le prime due squadre di ogni campionato a 18 e 20 squadre e la prima del campionato città di Berlino si sarebbero affrontate in due gironi all'italiana per determinare le due squadre che avrebbero partecipato alla Fußball-Bundesliga 1964-1965. Queste due squadre furono l' e il Borussia Neunkirchen.

Nord

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata ai gironi finali
      Retrocesse in

Città di Berlino

Classifica finale 

|}

Ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata ai gironi finali
      Retrocesse in

Sud-ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata ai gironi finali
      Retrocesse in

Sud

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata ai gironi finali
      Retrocesse in

Pre-qualificazione ai gironi finali 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963